Il singolare del torneo di tennis Maybelline Classic 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Bonnie Gadusek 6–0, 6–4.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Kathy Rinaldi (quarti di finale)
 Bonnie Gadusek (finale)
 Anne Smith (semifinali)

 Michelle Torres (quarti di finale)
 Wendy White (secondo turno)
 Beth Herr (quarti di finale)
 Pam Casale (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Maybelline Classic 1983